Премия Национального круга книжных критиков () — литературная и книжная премия, присуждаемая в США с 1975 года. Премию присуждает Национальный круг книжных критиков — организация, объединяющая литературных критиков и книжных обозревателей. Жюри состоит из  этой организации, каждый из которых исполняет свои обязанности в течение трёх лет; ежегодно треть членов жюри обновляется путём выборов, проходящих среди членов организации.

Первоначально премия присуждалась в четырёх номинациях: художественная проза (только крупная форма, сборники рассказов не принимаются), документальная проза, поэзия и литературная критика. В 1983 году была добавлена номинация «Биография и автобиография», в 2004 году она была разделена на две разные номинации: «Биография» и «Автобиография и мемуары». Таким образом, в настоящее время премия присуждается в шести номинациях. Кроме того, с 2013 года присуждается особая премия имени одного из основателей Национального круга книжных критиков  за лучшую дебютную книгу.

Помимо этого, Национальный круг книжных критиков присуждает ещё две именные премии, названные в память ещё двух основателей организации. С 1981 года присуждается премия имени Айвена Сандрофа за достижения всей жизни в области книгоиздания. С 1991 года присуждается премия имени Ноны Балакян выдающемуся литературному критику и книжному обозревателю.

Номинации и лауреаты

Художественная проза

Документальная проза

Мемуары и автобиографии

Биографии

Биографии и автобиографии

Поэзия

Критика

Премия имени Джона Леонарда за первую книгу

Премия имени Айвена Сандрофа за достижения в книгоиздании

Премия имени Ноны Балакян лучшему обозревателю

Ссылки 

 Полный список лауреатов и финалистов премии

Литературные премии США
Награды, появившиеся в 1975 году